Бељависта има више значења:

 Бељависта (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Бељависта (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Бељависта (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Бељависта (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бељависта (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бељависта, Монте Гранде (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта, Ел Чупамијел (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељависта (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта, Ла Оркета (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта, Ел Кахон (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бељависта (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бељависта, Лос Фреснос (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бељависта (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бељависта (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бељависта (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бељависта (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бељависта (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта, Ранчо Бељависта Уно (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта, Ел Кастиљо (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта, Крусерито ел Тигре (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељависта (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бељависта (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Бељависта (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бељависта (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бељависта (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бељависта (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бељависта (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бељависта (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бељависта (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бељависта (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бељависта (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бељависта (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бељависта (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бељависта (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бељависта (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бељависта, Палмира (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бељависта, Аројо лас Кончас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику